Карлос Моя Лліомпарт (, 27 серпня 1976) — іспанський тенісист, колишня перша ракетка світу. 

Моя виграв Відкритий чемпіонат Франції у 1998 і був фіналістом Відкритого чемпіонату Австралії 1997. У 2004 він допоміг збірній Іспанії виграти Кубок Девіса. Першу позицію в світовому рейтингу Моя утримував два тижні. 

Хоча Моя природний шульга, він грає правою рукою. Він був одним із перших в новому поколінні іспанських тенісистів, які поряд із вмілою грою на ґрунтових кортах почали добиватися успіхів на харді. На вересень 2010 Моя був одним із чотирьох тенісистів в АТР-турі, котрі здобули понад 500 перемог.

Завершив професіональну кар'єру 17 листопада 2010 року. Виступає у турнірах ветеранів.

Має двох дітей.
 дочка Карла (2010)
 син Карлос (2012)

Посилання 

 Досьє на сайті ATP World Tour 

Іспанські тенісисти
Уродженці Пальми
Народились 1976
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Тенісисти на Кубку Гопмана
Переможці турнірів Великого шлему в одиночному розряді